Константин Шиловский:
 Шиловский, Константин Васильевич  (1880—1958) — французский и американский учёный русского происхождения, изобретатель, разработчик первого гидролокатора
 Шиловский, Константин Степанович (1849—1893) — российский либреттист, писатель, актёр (под псевдонимом Лошивский), скульптор-любитель.